Fiddler’s Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Fiddler’s Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Fiddler’s Green (zespół muzyczny)